Francisco Angulo puede referirse a:

 Francisco Angulo (sacerdote), jesuita que misionó en la Gobernación del Tucumán en el siglo XVI.
 Francisco Angulo (político), ingeniero y político español nacido en 1756.
 Francisco Angulo (escritor), bioquímico y escritor español nacido en 1976.